Wahlster ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Wahlster (Politiker) (1775–1848), deutscher Kaufmann und Politiker
 Heinrich Wahlster (1892–1968), deutscher Fabrikant und Bürgermeister von Saarbrücken
 Wolfgang Wahlster (* 1953), deutscher Informatiker